Соколов Микола Олексійович (1856, Петербург — 1907, Петербург) — російський геолог.
 Соколов Микола Олексійович (1906, Смоленськ — 1981, Київ) — радянський актор і режисер, народний артист УРСР (1960).
 Соколов Микола Олексійович (1882—1924) — слідчий з особливо важливих справ Омського окружного суду, що розслідував справу про вбивство царської сім'ї.